L'arcidiavolo, film diretto da Tony Frenguelli (1940)
L'arcidiavolo, film diretto da Ettore Scola (1966)